O30 est un sigle qui peut faire référence à :
 Autoroute turque O30, le périphérique d'Izmir ;
 Grossesse multiple, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres